Magerl ist

der Familienname folgender Personen:
 Andreas Magerl (* 1971), deutscher Autor und Publisher
 Anton Magerl (* 1947), deutscher Agrarwissenschaftler und Beamter
 Christian Magerl (* 1955), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Ernst Magerl (1896–1988), österreichischer Politiker (CSP) und Bezirksrichter
 Franz Magerl, Professor an der OTH-AW
 Friedrich Magerl (1931–2020), österreichischer Chirurg und Pionier der Wirbelsäulenchirurgie in der Schweiz
 Hermann Magerl (* 1949), deutscher Hochspringer (Olympiavierter 1972)
 Julia Magerl (* 2003), österreichische Fußballspielerin
 Linda Fowler-Magerl (1939–2017), amerikanische Rechtshistorikerin
 Roland Magerl (* 1973), deutscher Politiker (AfD)

ein Ortsname:
 Magerl (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Magerl (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortsteil von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Mager
 Mägerle, Maegerlein